Панамерианские игры 2003 года — мультиспортивное соревнование, проводившееся 1—17 августа 2003 года в Доминиканской Республике в городе Санто-Доминго. В играх приняло участие 5223 спортсмена. Они соревновались в 338 дисциплинах в 36 видах спорта.

Выбор столицы игр 
7 декабря 1998 года на генеральной ассамблее Панамериканской спортивной организации, проходившей в Панаме, местом проведения XIV Панамериканских игр большинством голосов была выбрана столица Доминиканской Республики Санто-Доминго. После первого тура из борьбы выбыл колумбийский Медельин, а во втором мексиканская Гвадалахара. Результаты голосования обнародованы не были.

Виды спорта 
Соревнования проводились в 39 дисциплинах.

  Академическая гребля (12)
  Бадминтон (5)
  Баскетбол (2)
  Бейсбол (1)
  Бокс (11)
  Борьба (18)
  Боулинг (4)
  Велоспорт (18)
  Водное поло (2)
  Воднолыжный спорт (7)
  Волейбол (2)
  Гандбол (2)
  Гребля на байдарках и каноэ (12)
  Дзюдо (14)
  Карате (9)
  Конный спорт (6)
  Лёгкая атлетика (46)
  Настольный теннис (4)
  Парусный спорт (9)
  Плавание (30)

  Пляжный волейбол (2)
  Прыжки в воду (6)
  Ракетбол (1)
  Синхронное плавание (2)
  Сквош (4)
  Современное пятиборье (2)
  Софтбол (1)
  Спидскейтинг (6)
  Спортивная гимнастика (14)
  Стрельба (17)
  Стрельба из лука (4)
  Теннис (4)
  Триатлон (2)
  Тхэквондо (8)
  Тяжёлая атлетика (15)
  Фехтование (10)
  Футбол (2)
  Хоккей на траве (2)
  Художественная гимнастика (6)

Страны-участницы 
Список участвующих национальных олимпийских комитетов, в скобках указано количество спортсменов:

  Американские Виргинские острова
  Антигуа и Барбуда
  Аргентина
  Аруба
  Багамы
  Барбадос
  Белиз
  Бермуды
  Боливия
  Бразилия (467)
  Британские Виргинские острова
  Венесуэла
  Гаити
  Гайана
  Гваделупа

  Гватемала
  Гондурас
  Гренада
  Доминика
  Доминиканская Республика
  Каймановы острова
  Канада
  Колумбия
  Коста-Рика
  Куба
  Мартиника
  Мексика
  Нидерландские антильские острова
  Никарагуа
  Панама

  Парагвай
  Перу
  Пуэрто-Рико
  Сальвадор
  Сент-Китс и Невис
  Сент-Люсия
  Сент-Винсент и Гренадины
  Суринам
  США
  Тринидад и Тобаго
  Уругвай
  Чили
  Эквадор
  Ямайка

Медальный зачёт 
В общекомандном медальном зачёте первое место в третий раз подряд заняла сборная США.

Ссылки 

 Официальный сайт игр

Панамериканские игры 2003